Фили́пп () — мужское личное имя греческого происхождения, используется также как фамилия.

Фамилия 
 Филипп, Брюно (род. 1993) — французский виолончелист.
 Филипп, Всеволод Иванович (род. 1951) — российский дипломат.
 Филипп, Ганс (1917—1943) — немецкий лётчик-ас времён Второй мировой войны, подполковник.
 Филипп, Ги (род. 1968) — гаитянский полицейский и политик.
 Филипп, Жан (род. 1931) — французский певец.
 Филипп, Жорж (1935—2010) — люксембургский шахматист.
 Филипп, Максимилиан (род. 1994) — немецкий футболист.
 Филипп, Низье Антельм (1849—1905) — спирит, маг-медиум, мартинист и предсказатель.
 Филипп, Николай Дмитриевич (1926—2009) — специалист в области физики.
 Филипп, Патрик (род. 1962) — французский кёрлингист и тренер.
 Филипп, Пол (род. 1950) — люксембургский футболист и тренер.
 Филипп, Поль (скульптор) (нем.) — немецко-французский скульптор, работы в стиле ар-деко.
 Филипп, Поль-Пьер (1905—1984) — французский куриальный кардинал и ватиканский сановник, доминиканец.
 Филипп, Радек (род. 1977) — чешский хоккеист.
 Филипп, Райан (род. 2000) — французский футболист.
 Филипп, Харальд (1921—1999) — немецкий кинорежиссёр, сценарист и актёр.
 Филипп, Шарль-Луи (1874—1909) — французский писатель, поэт.
 Филипп, Эдуар (род. 1970) — французский политик.

Римские императоры 
 Филипп I Араб — римский император в 244—249 годах.
 Филипп II Младший (237/238—249) — сын и соправитель римского императора Филиппа Араба.

Цари Македонии 
 Филипп I Македонский — правил в VII веке до н. э. (династия Аргеадов).
 Филипп II Македонский — правил в 359—336 гг. до н. э. (династия Аргеадов).
 Филипп III Македонский — правил в 323—317 гг. до н. э. (династия Аргеадов).
 Филипп IV Македонский — правил в 297—294 гг. до н. э. (династия Антипатридов).
 Филипп V Македонский — правил в 221—179 гг. до н. э. (династия Антигонидов).

Короли Франции 
 Филипп I — правил в 1060—1108 гг. (династия Капетингов).
 Филипп II Август — правил в 1180—1223 гг. (династия Капетингов).
 Филипп III Смелый — правил в 1270—1285 гг. (династия Капетингов).
 Филипп IV Красивый — правил в 1285—1314 гг. (династия Капетингов).
 Филипп V Длинный — правил в 1316—1322 гг. (династия Капетингов).
 Филипп VI — правил в 1328—1350 гг. (династия Валуа).
 Луи-Филипп I — правил в 1830—1848 гг. (Орлеанская династия).

Короли Испании 
 Филипп I Красивый — король Кастилии и Леона как супруг Хуаны Безумной в 1504—1506 гг.
 Филипп II Габсбург — правил в 1556—1598 гг. Его именем названо государство Филиппины.
 Филипп III Габсбург — правил в 1598—1621 гг.
 Филипп IV Габсбург — правил в 1621—1665 гг.
 Филипп V Бурбон — правил в 1700—1724 и в 1724—1746 гг.
 Филипп VI Бурбон — король Испании с 2014 года.

Короли Португалии 
 Филипп I Габсбург — правил в 1580—1598 гг.
 Филипп II Габсбург — правил в 1598—1621 гг.
 Филипп III Габсбург — правил в 1621—1640 гг.

Герцоги Бургундские 
 Филипп I Руврский — герцог Бургундии в 1350—1361 (династия Капетингов).
 Филипп II Смелый — герцог Бургундии в 1363—1404 (династия Валуа).
 Филипп III Добрый — герцог Бургундии в 1419—1467 (династия Валуа).

Герцоги Орлеанские 
 Филипп I (1640—1701), герцог Орлеанский в 1660—1701.
 Филипп II (1674—1723), герцог Орлеанский в 1701—1723.
 Луи-Филипп I (1725—1785), герцог Орлеанский в 1752—1785.
 Луи-Филипп II (1747—1793), герцог Орлеанский в 1785—1792, впоследствии Филипп Эгалите.
 Луи-Филипп III (1773—1850), герцог Орлеанский в 1793—1830 годах, впоследствии король французов Луи-Филипп I.
 Фердинанд-Филипп (1810—1842), герцог Орлеанский в 1830—1842 годах.
 Луи-Филипп Альбер (1838—1894), герцог Орлеанский в 1842—1848 годах, впоследствии граф Парижский.
 Филипп (1869—1926), герцог Орлеанский в 1894—1926 годах.

Другие носители 
 Филипп (король Бельгии)
 Филипп (ландграф Гессен-Гомбурга)
 Филипп, принц Саксен-Кобург-Готский (1844—1921) — второй сын принца Августа Саксен-Кобург-Готского и Клементины Орлеанской.
 Филипп (1404—1430) — граф де Сен-Поль и де Линьи, герцог Брабантский, герцог Лимбургский.
 Филипп (1747—1777) — старший сын короля Испании, Неаполя и Сицилии Карла III.
 Филипп (1116—1131) — король Франции из династии Капетингов.
 Филипп — король Швеции (1105—1118).
 Филипп (1504—1567) — ландграф Гессенский.
 Филипп (1921—2021) — герцог Эдинбургский, супруг королевы Елизаветы II.
 Филипп I (герцог Пармский) (1720—1765) — испанский инфант, герцог Пармский, Пьяченцский и Гуасталльский.
 Филипп I Савойский (1278—1334) — князь Пьемонта, князь Ахейский и Морейский.
 Филипп I (ок. 1368—1429) — граф Нассау-Вейльбурга и Нассау-Саарбрюккена.
 Филипп II (1389—1415) — граф Неверский и Ретельский.
 Филипп II (1723—1787) — граф Шаумбург-Липпе.
 Филипп III д’Эврё (1306—1343) — граф д’Эврё и де Лонгвиль, король Наварры.

 Филипп I Филадельф — царь части Сирии (95 до н. э.—83 до н. э.) из династии Селевкидов.
 Филипп II Филоромэй — сын Филиппа I Филадельфа, внук Антиоха VIII Грипа, последний царь из династии Селевкидов.

 Филипп I (ок. 1207—1285) — граф Савойский, граф Бургундии.
 Филипп II (1438—1497) — герцог Савойский.

 Филипп I (1174—1212) — маркграф Намюра.
 Филипп II де Куртене (1195—1226) — маркграф Намюра.
 Филипп III (1319—1337) — маркграф Намюра.
 Филипп IV Добрый — маркграф Намюра, герцог Бургундии (как Филипп III).

 Филипп I Вольгастский (1515—1560) — герцог Померанский и Щецинский, Вольгастский.
 Филипп II (герцог Померании) (1573—1618) — герцог Штеттинский (Щецинский).

 Филипп I Тарентский (1278—1331) — титулярный император Константинополя, деспот Эпира, князь Албании, князь Ахейи и Таранто.
 Филипп II Тарентский (1329—1374) — князь Тарентский и Ахейский, титулярный император Константинополя.

Священнослужители и святые 
 Апостол Филипп — один из 12 апостолов Иисуса Христа.
 Апостол Филипп (от 70) — один из 70 апостолов Иисуса Христа.
 Филипп (ум. 769) — антипапа, монах из монастыря Святого Вита на Эсквилине, правивший всего один день.
 Филипп (1901—2002) — первый патриарх Эритрейской православной монофизитской церкви.

 Филипп I (ум. 1473) — митрополит Московский и всея Руси, канонизирован в 2009 году.
 Филипп II (1507—1569) — митрополит Московский и всея Руси, канонизирован в 1652 году.

 Филипп Гортинский (II век) — епископ города Гортина, почитается как святой в Католической церкви, память 11 апреля.
 Филипп Рабангский (ум. 1457) — святой Русской церкви, почитается в лике преподобных.
 Филипп Сидский (вторая половина IV века — после 431 года) — писатель-историк, христианский священник.

 Филипп (Бекаревич) (1862—1902) — епископ Русской православной церкви, епископ Новгород-Северский.
 Филипп (Васильцев) (род. 1969) — священнослужитель Русской православной церкви, архимандрит.
 Филипп (Гумилевский) (1877—1936) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Владимирский и Суздальский.
 Филипп (Кутуфас) (1929—1995) — епископ Константинопольской православной церкви, епископ Атлантский.
 Филипп (Новиков) (род. 1973) — епископ Русской православной церкви, епископ Карасукский и Ордынский.
 Филипп (Осадченко) (род. 1956) — архиерей Украинской православной церкви, митрополит Полтавский и Миргородский.
 Филипп (Пенчев) (ок. 1863—1939) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Тырновский.
 Филипп (Перов) (1877—после 1938) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Сталинградский и Астраханский.
 Филипп (Рябых) (род. 1977) — священнослужитель Русской православной церкви, игумен.
 Филипп (Салиба) (1931—2014) — епископ Антиохийской православной церкви.
 Филипп (Ставицкий) (1884—1952) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Астраханский и Саратовский.
 Филипп (Хорев) (1802—1869) — схимонах Русской православной церкви.

Другое

См. также